Krüger kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Wilhelm Carl Krüger
 Jessica Krüger
 Leopold Krüger

Robotskapade auktorsförkortningar